Filogranula är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Langerhans 1884. Filogranula ingår i familjen Serpulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Filogranula